Walentin Trifonow (1888-1938) – rosyjski rewolucjonista, bolszewik, uczestnik wojny domowej w Rosji, przewodniczący Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR (1923-26), stracony w czasie "wielkiej czystki" w ZSRR
 Jurij Trifonow (1925-1981) – pisarz radziecki, laureat nagrody stalinowskiej. Czołowy przedstawiciel prozy urbanistycznej. Syn Walentina
 Daniił Trifonow (ur. 1991) – rosyjski pianista; laureat wielu międzynarodowych konkursów muzycznych.